W Ukrainie
 Hawryliwka – wieś w obwodzie chersońskim, w rejonie berysławskim
 Hawryliwka – wieś w obwodzie czernihowskim, w rejonie nieżyńskim
 Hawryliwka – wieś w obwodzie kijowskim, w rejonie buczańskim
 Hawryliwka – wieś w obwodzie charkowskim, w rejonie czuhujewskim